Ко́рпус (від  — «тіло») — термін, що може використовуватись у значеннях:
 Корпус (шрифт) — тип шрифта.
 Корпус — військове об'єднання.
 Корпус — окрема споруда комплексу, що складається з декількох споруд.
 Корпус — корпус технічного об'єкта (судна, механізму тощо):
 Корпус судна
 Корпус плуга
 Корпус текстів — поняття у лінгвістиці.
 Корпус державних службовців.
 «Корпус» — інтерактивний музей людського тіла в нідерландському місті Угстгесті, провінція Південна Голландія.

Див. також 
 Дипломатичний корпус

Посилання 
 Корпус  //